Иньи — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 Иньи — коммуна во Франции, департамент Эсон
 Иньи — аббатство во Франции, в Шампани

См. также 
 Иньи-Комблизи — коммуна во Франции, департамент Марна
 Прётен-Иньи — коммуна во Франции, департамент Мёрт и Мозель